De la Gardie – famiglia nobile svedese di origini francese
 Hedvig Ulrika De la Gardie – nobildonna svedese
 Jacob De la Gardie – generale e politico svedese
 Johanna Eleonora De la Gardie – scrittrice e poetessa svedese
 Magnus Gabriel De la Gardie – politico e militare svedese
 Pontus De la Gardie – nobile e militare francese